Шеріда́н () — англомовне прізвище з ірландськими коренями і топонім.

Персоналії 
 Шерідан (прізвище)

Шерідан (округ) — кілька округів з такою назвою
 Шерідан — місто, штат Арканзас
 Шерідан — місто, штат Колорадо
 Шерідан — місто, штат Індіана
 Шерідан — місто, штат Міссурі
 Шерідан — місто, штат Монтана
 Шерідан — місто, штат Нью-Йорк
 Шерідан — місто, штат Орегон
 Шерідан — місто, штат Вісконсин
 Шерідан — місто, штат Вайомінг
 Шерідан — селище, штат Іллінойс
 Шерідан — селище, штат Мічиган
 Шерідан — переписна місцевість в окрузі Пласер, штат Каліфорнія

 Шерідан Істейтс () — невключена територія в окрузі Адамс (штат Іллінойс, США).

Інше 
 M551 Шерідан () — американський легкий танк.
 Шеріданс () — двоколірний ірландський лікер на основі віскі в оригінальній двосекційній пляшці,.